Wartburg kan syfta på:

 en medeltida borg i Tyskland, se Wartburg.
 ett bilmärke, se Wartburg (bilmärke).
 Walther von Wartburg, schweizisk romanist.
 Wartburg, Tennessee, ort i USA.
 5478 Wartburg, en asteroid i huvudbältet